Ajojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ajojärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (12,4 ha)
Ajojärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn